

Ієрогліф (зі старогрец. «ієро» + «гліф» = «святознак») — святознак, назва знаків (символів) в деяких системах письма. Назва пов'язана з тим, що ієрогліфи, мали певне богослужбове значення або були важливим способом збереження і передачі знань і мудрості.

 Ієрогліфи (Японія)
 Ієрогліфи (Китай)
 Єгипетські ієрогліфи
 Писемність майя

Аналогом ієрогліфів деякі дослідники вважають старотюркські староскандинавські руни, а також старослов'янські «черти і рєзи»

Також в побуті поняття ієрогліф може використовуватись як синонім до понять «символ», «позначення», руна і т. д.

Також поняття «ієрогліф» може вживатись до:

 Ієрогліф — у мінералогії — перетини мінералів у вигляді правильних рисунків, що нагадують письмена.
 Ієрогліф — у геології — нерівності на поверхні порід флішевих формацій.